5 miejscowości w Polsce: 
 Różnowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno 
 Różnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz 
 Różnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dywity 
 Różnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo
 Różnowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin